

Рівний — селище, Кувандицький міський округ, Оренбурзька область
 Рівний — селище, Старошайговський район, Мордовія